est un album du groupe Ivy, sorti en 2001.

Liste des pistes 

 Undertow
 Disappointed
 Edge of the ocean
 Blame it on yourself
 While we're in love
 Lucy doesn't love you
 Worry about you
 Let's stay inside
 Midnight sun
 I think of you
 Hideaway
 One more last kiss
 Digging Your Scene

Liens externes 
  

Album d'Ivy
Album musical sorti en 2001